Катериновский сельский совет — входит в состав Сахновщинского района Харьковской области Украины.

Административный центр сельского совета находится в село Катериновка.

История 
 1924 — дата образования.

Населённые пункты совета 

 село Катериновка 
 село Берестовое 
 село Александровка 
 село Песковатое 
 село Халтурина

Примечания 

Местные советы (Сахновщинский район)